.af, het internetlandcode topleveldomein van Afghanistan

 Autofocus, functionaliteit voor het automatisch scherpstellen van camera's en andere optische toestellen
 Air France volgens de IATA-code voor luchtvaartmaatschappijen
 Afghanistan volgens ISO 3166-1
 Afrikaans volgens ISO 639
 Alkalische fosfatase, een vaak gebruikte afkorting binnen een klinisch chemisch laboratorium voor een bepaald enzym